Elat – w mitologii ugaryckiej bogini wybrzeża morskiego
 Elat – miasto ze świata Elizabeth A. Lynn
 Elat – miasto biblijne